Brookshire ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brookshire (Texas)
 Brookshire (Kalifornien)

Brookshire ist der Familienname folgender Personen:

 Bradley Brookshire (* 1959), US-amerikanischer Cembalist
 Elijah V. Brookshire (1856–1936), US-amerikanischer Politiker
 Stan Brookshire (1905–1990), US-amerikanischer Politiker